Hollandssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hollandssjön, Halland, sjö i Laholms kommun, 
Hollandssjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (5,27 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn